PITPNM1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 244 амінокислот, а молекулярна маса — 134 848.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт білків, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані, ендоплазматичному ретикулумі, ліпідних краплях, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки